Идущий в огне () — американский боевик 1986 года, режиссёр Дж. Ли Томпсон
 Идущий в огне () — германский фильм в жанре фэнтези 1998 года, режиссёр Райнер Мацутани